First-person shooter, een computerspel genre
 Frames per second, beelden per seconde, het aantal beelden per seconde van bijvoorbeeld een film of camera
Facility Performance Standard, systematiek om de kwaliteit van dienstverlening te monitoren; zie Benchmark (facilitair)
 Freie Partei Salzburg, politieke partij in Oostenrijk